Climacium är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Friedrich Weber och Daniel Matthias Heinrich Mohr. Climacium ingår i familjen Climaciaceae. 

Climacium är enda släktet i familjen Climaciaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Climacium